Dag Hammarskjölds väg kan avse:

Dag Hammarskjölds väg, Helsingborg
Dag Hammarskjölds väg, Lund
Dag Hammarskjölds väg, Stockholm
Dag Hammarskjölds väg, Uppsala
Dag Hammarskjölds väg, Ystad
Dag Hammarskjöldsleden i sydvästra Göteborg, som tidigare hette Dag Hammarskjölds väg